Scherm ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Scherm (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gerd Scherm (* 1950), deutscher Schriftsteller
 Karl Scherm (1904–1977), deutscher Fußballspieler
 Reinhard Scherm (* 1937), deutscher Experimentalphysiker